Itonos () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Itonos (Sohn des Amphiktyon), König von Thessalien
 Itonos (Sohn des Boiotos)